Эрика де Лоун (; родилась 14 октября 1972 года в Бостоне, США) — американская теннисистка.
 Победительница 1 турнира WTA в парном разряде.
 Финалистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-1990).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open-1990).

Общая информация 
Эрика — одна из четырёх детей Луи и Энн де Лоунов; её сестёр зовут Эми (старшая) и Алексис (младшая), а брата — Ханс.

Эрика начала играть в теннис в 5 лет после наблюдений за старшей сестрой. Обе сестры, в итоге, доросли до высших соревнований профессионального женского тура.

На корте американка предпочитала действовать у задней линии, любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (12)

Победы (9)

Поражения (3)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (18)

Победы (9)

Поражения (8)

Несыгранные (1)

История выступлений на турнирах

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1972 году
Родившиеся 14 октября
Родившиеся в Бостоне
Теннисисты США